sveti Šimun Petar, apostol, prvi papa
 sveti Šimun Kanaanac, apostol
 sveti Šimun Cirenac, čovjek koji je pomogao Isusu nositi križ
 sveti Šimun Jeruzalemski, drugi jeruzalemski biskup i jedan od sedamdeset učenika
 sveti Šimun Kanaanac (sv. Šimun Revnitelj), jedan od Isusovih dvanaest apostola
 Sveti starac Šimun (sv. Šimun Bogoprimac, Pravednik), novozavjetni starac koji je primio Isusa u Hramu
 Šimun Stilit, sirijski svetac iz 5. stoljeća
 sveti Šimun Stock, svećenik, redovnik i mistik iz 12. stoljeća